Повх — фамилия. Известные носители:
 Повх, Василий Алексеевич (1906 — ?) — советский государственный деятель, секретарь Закарпатского областного комитета КПУ.
 Повх, Иван Лукич (1909—1997) — советский учёный-гидромеханик, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук УССР.
 Повх, Мария Николаевна (род. 1989) — украинская спортсменка, гребчиха на байдарках, мастер спорта Украины международного класса.
 Повх, Олеся Ивановна (род. 1987) — украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпионка Европы.
 Повх, Степан Ананьевич (1929—1972) — советский буровик-нефтяник, его бригада пробурила первую скважину на Самотлорском м-нии.

Примечания